Neus Viala, née à Tarragone et demeurant à Toulouse, est une cinéaste et documentariste. La plupart de ses films documentaires ont été coproduits par Cultures et Communication.

Filmographie
2000
 L'œil de Luis Buñuel
2003
 D'un pays à l'autre, les anciens combattants marocains
 Acteur dans la cité ? Moi aussi !
 Passer la frontière
2004
 J'en garde la trace (la Bataille de l'Ebre)
2005
 Un îlot dans la tempête
 Derrière la façade, regards sur la parentalité
2008
 Je reparlerai
2009
 Manuel Azaña, une vie pour la République

Réalisatrice catalane
Réalisatrice française
Naissance à Tarragone